Die Bundes-Kaninchenschau (meist kurz Bundesschau, Abkürzung BS) ist eine vom Zentralverband Deutscher Rasse-Kaninchenzüchter (ZDRK), der Dachorganisation aller 160.000 Rassekaninchenzüchter in Deutschland, veranstaltete Zuchtausstellung mit Prämierung von Rasse-Kaninchen. Sie findet heutzutage alle zwei Jahre statt, ebenso wie die Bundes-Rammlerschau (BRS), auf der nur männliche Tiere (Rammler) gezeigt und prämiert werden.

Geschichte 
Die 1. Deutsche Bewertungsschau für Kaninchen fand im Jahre 1885 statt. Mit etwa 25.000 bis über 35.000 Kaninchen (1987 in Stuttgart: 36.120) ist die in Deutschland stattfindende Bundesschau heute die größte Kaninchenschau der Welt.

Auf den Bundesschauen und Bundesrammlerschauen wird der Deutsche Meister der Rassekaninchenzüchter ermittelt. Die beiden Schauen sind somit die bundesweiten Höhepunkte einer Wettbewerbsserie, die bei den Lokalschauen der Vereine beginnt und über die Kreis-, Bezirks- und Landesschauen bis zu den Bundesausstellungen führt.

Auf den Schauen werden verschiedene Auszeichnungen, teils in mehreren Abstufungen bzw. Kategorien, verliehen:
 Deutsche Meister, Deutsche Vizemeister, Bundessieger
 Große Zuchtpreise
 Medaille des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
 Ehrenpreise der im Bereich des ausrichtenden Landesverbandes jeweils für Landwirtschaft zuständigen Landesministerien
 ZDRK-Plakette
 Plakette des Europaverbandes
 Präsidentenmedaille

Bei den Bundes-Kaninchenschauen werden Staats-Ehrenpreise, ZDRK-Ehrenpreise und Landesverbands-Ehrenpreise nur auf Zuchtgruppen vergeben. Bundessieger werden bei Bundes-Kaninchenschauen vorab als höchste Preise auf Einzeltiere vergeben. Der Bundessieger wird auf das beste Tier seiner Rasse und Farbenschlag vergeben, wenn 30 Tiere der Rasse/Farbenschlag angemeldet wurden. Sind 60 und mehr Tiere einer Rasse/Farbenschlag angemeldet, werden bei den Bundes-Kaninchenschauen zwei Bundessieger vergeben, wobei beide Geschlechter zu berücksichtigen sind.

1885, also wenige Jahre nach Gründung des ersten Rassekaninchenzuchtvereins in Deutschland (1880), jedoch noch bevor der „Bund Deutscher Kaninchenzüchter“ gegründet war (1892), fand die „1. Deutsche Bewertungsschau für Kaninchen“ statt.

Übersicht aller Bundes-Schauen, EE-Schauen, ehemaligen DDR-Landesschauen

Bundes-Kaninchenschauen seit Gründung des ZDRK am 18. Juni 1948 in Northeim

Bundes-Rammlerschauen seit dem Beschluss über die Durchführung auf der ZDK-Tagung 1963 in Neustadt

Europaschauen seit Gründung der EE am 18. Juni 1938 in Brüssel

Landes-Kaninchenausstellungen in der DDR

Weblinks 
 Website der nächsten Bundesrammlerschau in Halle/Saale
 Website der nächsten Europaschau in Tulln (Österreich)

Einzelnachweise 

Ausstellung in Deutschland
Kaninchenzucht
Tierhaltung (Deutschland)